Исак Башевис Сингер (; на иврит: יצחק באַשעװיס זינגער) е псевдоним на полско-американския писател и преводач от еврейски произход Ицек-Херш Зингер (Icek-Hersz Zynger).

Пише на идиш. Известен е с разказите и романите си. Получава Нобелова награда за литература през 1978 година.

Биография

Библиография

Романи 
 Satan in Goray (1935)
 Eulogy to a Shoelace
 The Family Moskat (1950)
 The Magician of Lublin (1960)
 The Slave (1962)
 The Manor (1967)
 The Estate (1969)
 Enemies, a Love Story (1972)
 The Wicked City (1972)
 Shosha (1978)
 Old Love (1979)
 Reaches of Heaven: A Story of the Baal Shem Tov (1980)
 The Penitent (1983)
 The King of the Fields (1988)
 Scum (1991)
 The Certificate (1992) 
 Meshugah (1994)
 Shadows on the Hudson (1997)

Сборници с разкази 
 Gimpel the Fool and Other Stories (1957)
 The Spinoza of Market Street (1963)
 Short Friday and Other Stories (1963)
 The Séance and Other Stories (1968)
 A Friend of Kafka and Other Stories (1970)Приятел на Кафка, изд.: „Жанет 45“, Пловдив (2017), прев. Иглика Василева
 The Fools of Chelm and Their History (1973)
 A Crown of Feathers and Other Stories (1974) – поделя си National Book Award за художествена проза с Gravity's Rainbow на Томас Пинчън
 Passions and Other Stories (1975)
 Old Love (1979)
 The Collected Stories (1982)
 The Image and Other Stories (1985)
 The Death of Methuselah and Other Stories (1988)

Литература за деца 
 Zlateh the Goat and Other Stories, illustrated by Maurice Sendak (1966) – номинирана за медала Нюбъри (Newbery Honor Book)
 Mazel and Shlimazel, illustrated by Margot Zemach (1967)
 The Fearsome Inn, illustrated by Nonny Hogrogian (1967) – Newbery Honor Book
 When Shlemiel Went to Warsaw and Other Stories, illustrated by Margot Zemach (1968) – Newbery Honor Book
 The Golem, illustrated by Uri Schulevitz (1969)
 Elijah the Slave: A Hebrew Legend Retold, illustrated by Antonio Frasconi (1970)
 Joseph and Koza: or the Sacrifice to the Vistula, illustrated by Symeon Shimin (1970)
 Alone in the Wild Forest, illustrated by Margot Zemach (1971)
 The Topsy-Turvy Emperor of China, illustrated by William Pène du Bois (1971)
 The Wicked City, illustrated by Leonard Everett Fisher (1972)
 The Fools of Chelm and Their History, illustrated by Uri Shulevitz (1973)
 Why Noah Chose the Dove, illustrated by Eric Carle (1974)
 A Tale of Three Wishes, illustrated by Irene Lieblich (1975)
 Naftali and the Storyteller and His Horse, Sus, illustrated by Margot Zemach (1976)
 The Power of Light – Eight Stories for Hanukkah, illustrated by Irene Lieblich (1980)
 Yentl the Yeshiva Boy, illustrated by Uri Shulevitz (1983)
 Stories for Children (1984) – сборник.
 Shrew Todie and Lyzer the Miser and Other Children's Stories (1994)
 The Parakeet Named Dreidel (2015)

Есеистика 
 The Hasidim (1973)

Автобиографични книги 
 
 . National Book Award, Children's Literature
 .
 .
 .
 .

На български 
 „Робът“. Превод от английски Иглика Василева. София: Шалом, 2000, 277 с. ISBN 954-8200-12-0
 „Любов и изгнание: мемоари за ранните години“. Превод от английски Огняна Иванова. София: Изток-Запад, 2015, 368 с. ISBN 978-619-152-642-0

Бележки

Външни препратки 

 „Гласове на надежда и последният дявол“, есе, Литературен вестник, год. 11, бр. 27, 11 юли 2001 г.
 Биография на сайта на Нобеловия комитет 
 Petri Liukkonen, Подробна биобиблиография на Исаак Башевис Сингер, Books and Writers (kirjasto.sci.fi). Архивирано 
 Интервю за списание The Paris Review, Fall 1968, No 44 
 Биография на сайта American Masters 

Американски автори на разкази
Американски детски писатели
Американски мемоаристи
Американски романисти
Американски драматурзи
Полски писатели
Писатели магически реалисти
Носители на Нобелова награда за литература
Американски нобелови лауреати
Вегетарианци
Поляци в САЩ
Евреи в САЩ
Починали в Маями